Sua ou Suá (em hebraico: שוע,que significa "prosperidade", "depressão") pode ser:
 Sua, um cananeu, cuja filha Judá tomou por mulher (, ; ).
 Suá, filha de Heber, um aserita ().
 Sua (filho de Abraão), um filho de Quetura e Abraão (, ), e sua posteridade. Ver Bildade.
 Suá, um irmão de Calebe ().

Desambiguações de antropônimos